Юра-Нор-Водуа () — округ у Швейцарії в кантоні Во.
Адміністративний центр — Івердон-ле-Бен.

Громади

Примітки 

Округи кантону Во